Compagnie Française Thomson-Houston
 Club Français des Techniciens en Hémostase
 Certificat de Français du Tourisme et de l’Hôtellerie